Tales puede referirse a:

 Plural de tal .

Topónimo 
 Tales, localidad española de Castellón.

Antropónimo 
 Tales de Mileto, filósofo de la Antigua Grecia.
 Teorema de Tales, teorema de geometría elemental.
 Tales de Creta o Taletas, músico griego que floreció en la antigua Esparta.
 Talesa de Aragón, noble aragonesa del siglo XII.

Otros usos 
El plural de la palabra inglesa tale (cuentos o historias)
 Tales of, saga de videojuegos.
 Tales, película de 2014